| mål         = {{#expr:
 13 +
 34 +
 4}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 2011 Indien
| följande    = Indien 2015
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2013 var det 10:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Nepal. Mästerskapet vanns av  som tog sin första mästerskapstitel (och sista då man lämnade South Asian Football Federation 2015 för Central Asian Football Association) då man i finalen besegrade  med 2–1.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

2013
Fotbollsåret 2013
2013 i Nepal